Манастирица може да се отнася за:

 официалното име на село Манастирица - известно и с неофициалното местно наименование Манастирца, община Попово, България.
 Манастирица, манастир в Тимочка епархия, Сърбия.
 Манастирица, село в община Кладово, Сърбия.
 Манастирица, село в община Петровац, Сърбия.
 Манастирица, село в община Призрен, Косово.